Ро́мберг — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ромберг, Андреас (1767—1821) — композитор и музыкант, кузен Бернарда Ромберга.
 Ромберг, Бернард (1770—1841) — виолончелист.
 Ромберг, Ганс-Вольфганг (1911—1981) — врач люфтваффе.
  (1802—1859) — немецкий скрипач.
 Ромберг, Герман Яковлевич (1835—1898) — астроном.
 Ромберг, Гисберт фон (1866—1939) — немецкий дипломат.
 Ромберг, Зигмунд (1887—1951) — американский композитор, один из основателей американского мюзикла.
 Ромберг, Киприан Фридрих Марианн (1807—1865) — немецкий виолончелист.
 Ромберг, Мария (1697―1725) ― шведская убийца.
 Ромберг, Мориц Генрих (1795—1873) — профессор внутренних болезней при Берлинском университете.
 Ромберг, Фридрих Гисберт Вильгельм фон (1729—1809) — прусский генерал-лейтенант.

Топоним 
 Ромберг — немецкое название города Ремирмон в Лотарингии.